Osoby:
 Francis Drake – angielski żeglarz
 Frank Drake – amerykański astronom
 Drake – kanadyjski aktor i raper
Zespoły muzyczne:
 Drake (zespół muzyczny) – polski zespół szantowo-folkowy
Miejscowości w USA:
 Drake – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
Gminy w USA:
 Drake (ang. Drake Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
Miejscowości w Australii:
 Drake – miejscowość w hrabstwie Tenterfield w stanie Nowa Południowa Walia